Gildemeister ist der Titel eines Vorsitzenden einer Gilde (Berufsverband)

Gildemeister ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gildemeister (1875–1928), deutscher Rechtsanwalt, Politiker und Reichstagsabgeordneter
 August Wilhelm Gildemeister (1791–1866), deutscher Kaufmann und Reeder
 Eberhard Gildemeister (1897–1978), deutscher Architekt

 Eugen Gildemeister (1878–1945), deutscher Bakteriologe und Präsident des Robert-Koch-Institutes
 Friedrich Gildemeister (1887–1947), deutscher Gartenarchitekt aus Bremen
 Friedrich Gildemeister aus Lübzin/heute Lubczyna (Pommern), gründete 1870 die spätere Gildemeister & Comp. in Bielefeld, siehe DMG Mori Aktiengesellschaft#Geschichte
 Georg Eduard Martin Gildemeister (1876–1943), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Gustav Gildemeister (1876–1915), Maler
 Hans Gildemeister (* 1956), chilenischer Tennisspieler
 Hermann Gildemeister (Biograph) (1801–1875), deutscher Notar, Biograph und Historiker
 Hermann Gildemeister (1891–1984), deutscher Architekt

 Karl Gildemeister (1820–1869), deutscher Architekt
 Karl Gildemeister (Dichter) (1857–1936), plattdeutscher Dichter aus Mecklenburg

 Max Gildemeister (1872–1935), deutscher Landschaftsmaler
 Otto Gildemeister (1823–1902), deutscher Schriftsteller und Bürgermeister in Bremen
 Regine Gildemeister (* 1949), deutsche Professorin für die „Soziologie der Geschlechterverhältnisse“
 Rita Gildemeister (* 1947), deutsche Leichtathletin
 Sigmund Gildemeister (1878–1954), kunstsinniger deutscher Kaufmann aus Bremen, von Hamburg aus erfolgreich tätig in Lateinamerika 

Gildemeister ist der Name folgender Unternehmen:
 J. Matthias Gildemeister - Hamburger Importunternehmen
 DMG Mori Aktiengesellschaft, vormals Gildemeister AG in Bielefeld, ein Werkzeugmaschinenhersteller
 BKK Gildemeister Seidensticker, eine gesetzliche Betriebskrankenkasse
 Gustav Gildemeister GmbH, ein Tiefbauunternehmen in Berlin

Siehe auch
 Gildemeester
 Gillmeister